El tehuana, vestit tradicional zapoteca (Mèxic).
 La tehuana, planta mexicana de la família Asteraceae.